Unicode Technical Committee (skr. UTC,  pol. Komitet Techniczny Unikodu) zarezerwował dodatkowe zakresy dla czcionki blokowej z hieroglifami egipskimi (Unikod blokowy). Określono również, jakie rodzaje hieroglifów znajdą się w przyszłych wersjach UTS (ang. Unicode Technical Stabdard, pol. Standard Techniczny Unikodu).
Od wersji 12.0 UTS i 12.1 UTS, zarezerwowano zakres od 13430 do 1343F dla egipskich kontrolek formatowania zapisu znaków umożliwiających formatowanie zapisu hieroglifów w kwardaty zgodnie z kaligrafią staroegipską.
Nieoficjalnie (poza standardem UTS), funkcja formatowania zapisu hieroglificznego uruchomiona jest w Wikipedii jako skrypt WikiHiero od maja 2004 r.
Uwaga:
   Do poprawnego wyświetlania znaków hieroglificznych w tabelkach poniżej wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

Egiptolodzy, podobnie jak w rozszerzeniu WikiHiero, używają w zapisie hieroglifów formatowania zgodnego ze schematem MdC. MdC używa zwykłych znaków kodu ASCII (dwukropek, gwiazdka, myślnik, plus, nawiasy okrągłe), aby wskazać przestrzenne ułożenie znaków hieroglificznych.

Zobacz też 
 Egipskie hieroglify (Unikod blok)
 Pismo hieroglificzne
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify dwuliterowe
 Hieroglify trzyliterowe
 Hieroglify – określniki i ideogramy
 Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 Lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikod blok i Wikihiero wraz z listą Gardinera

Uwagi

Przypisy 

Unicode